Каратаг (в пер. с тюркского Чёрная гора) — топоним в Евразии.

 Каратаг — ремесленный город в Бухарском ханстве, ныне в составе Таджикистана.
 Каратаг — гора вулканического происхождения на территории Красноярского края.
 Каратаг — гора на севере Хакасии.
 Каратаг — река в Таджикистане, одна из составляющих реки Сурхандарья.

См. также 
 Карадаг (значения)